Фёдор Оболе́нский:
 Оболенский, Фёдор Васильевич Телепень (ум. 1508) — воевода
 Оболенский, Фёдор Тимофеевич Чёрный (ум. после 1648) — воевода в Саратове (1617—1620) и Ржеве (1622—1623).
 Оболенский, Федор Юрьевич Глазатый — русский военный деятель.
 Телепнев-Оболенский, Фёдор Фёдорович Овчина — воевода 1530-х годов.
 Лыков-Оболенский, Фёдор Иванович «Площица» (ум. 1628) — стольник, окольничий и воевода.